Obbo ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Obbo (* 1952), ugandischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Tororo
 George Okoth-Obbo  (* vor 1984), ugandischer Diplomat, UN-Sonderberater für Schutzverantwortung